

Fisica 
Bilancio – relazione che intercorre tra i flussi entranti ed uscenti di una certa grandezza fisica

Economia 
 Bilancio dello Stato – documento di previsione dello Stato
 Bilancio d'esercizio – documento contabile di una società
 Bilancio degli enti locali – documento contabile di un Comune, Provincia o Regione
 Bilancio consolidato – documento contabile di un gruppo composto da più società
 Bilancio preventivo – insieme di documenti in cui vengono quantificati gli obiettivi da raggiungere

Analisi di bilancio – studio del bilancio di una società al fine di valutarne la situazione patrimoniale e l'andamento economico.

Altro 
 Bilancio condominiale – rendiconto presentato ogni anno all'assemblea dei condomini
 Bilancio energetico – che confronta fabbisogno ed offerta di energia
 Bilancio dell'azoto – parametro di analisi usato in medicina
 Bilancio partecipativo – forma di partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione di una città.

Altri progetti